Широ́ка ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Широка вулиця — вулиця в місті Дніпро
 Широка вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Широка вулиця — вулиця в місті Київ.
 Широка вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Широка — вулиця в місті Львів.
 Широка вулиця — вулиця в місті Сарни Рівненської області.
 Широка вулиця — вулиця в місті Суми.
 Широка вулиця — вулиця в місті Тернопіль.
 Широка вулиця — вулиця в місті Чернівці.
 Широка вулиця — вулиця в місті Чернігів.

Вулиці